Кшесинский (Кшесинская) () — польская фамилия. Известные носители:

 Кшесинский, Иосиф-Михаил Феликсович (1868—1942) — артист балета.
 Кшесинский, Феликс Иванович (1823—1905) — артист балета.

 Кшесинская, Матильда Феликсовна (1872—1971) — заслуженная артистка императорских театров